«Во́лта-Редо́нда» () — бразильский футбольный клуб, представляющий одноимённый город из штата Рио-де-Жанейро. С 2017 года команда выступает в Серии C Бразилии.

История 
Клуб основан 9 февраля 1976 года, домашние матчи проводит на арене «Раулино де Оливейра», вмещающей 21 000 зрителей. Лучшим достижением «Волта-Редонда» в чемпионате штата Рио-де-Жанейро является 2-е место в 2005 году. Трижды в своей истории, в 1976, 1977 и 1978 годах клуб выступал в Серии А Бразилии, лучший результат 32-е место в 1978 году. Несколько сезонов «Волта-Редонда» провела в Серии B и Серии C. В 2011 году клуб дебютировал в Серии D чемпионата Бразилии. В 2016 году стал чемпионом Серии D, получив путёвку в Серию C на следующий сезон.

Достижения 
  Чемпион Бразилии в Серии D (1): 2016
  Вице-чемпион Лиги Кариока (1): 2005
  Победитель Кубка Гуанабара (1): 2005

Статистика выступлений

Известные игроки 
  Клаудио Адан
  Алемао
  Донизете
  Деде
  Жуниор Байано
  Сержио Маноэл
  Тулио Коста

Известные тренеры 
  Тита

Ссылки 
 Официальный сайт клуба